A 2008–09-es ligakupa a kupasorozat második szezonja volt, melyet a szervező Magyar Labdarúgó Szövetség, az elsőtől eltérő rendszerben bonyolított le.  A címvédő az első kiírást megnyerő FC Fehérvár volt. A fehérvári csapat a döntőben legyőzte a Pécsi MFC-t, így megszerezte második címét.

A 2008–09-es ligakupa

A ligakupa rendezője és céljai

A ligakupát a Magyar Labdarúgó Szövetség írta ki és rendezte az alábbi célokkal:
 részt vevő csapatok részére országos jellegű, kuparendszerű versenysorozat biztosítása
 magasabb és alacsonyabb osztályú csapatok versenyrendszerű találkozásának elősegítése
 fiatal labdarúgók csapatba építésének elősegítése
 a televízió nyilvánosságának bevonásával a labdarúgás sportág további népszerűsítése.

A kupa résztvevői

A ligakupában a 2008-2009. évi NB I. Férfi Felnőtt nagypályás labdarúgó bajnokság résztvevői (16 csapat) illetve további 8 az MLSZ elnöksége által felkért NB II. osztályú csapat vett részt.

A kupa lebonyolítása

A részt vevő 24 csapatot az MLSZ Versenybizottsága 4 csoportra osztotta. Minden csoportba 6-6 csapat került besorolásra, területi elvek figyelembevételével. A csoportokban mindenki kétszer játszott ellenfeleivel (csoportonként 10-10 mérkőzés).

Fordulók és időpontok

Szabályok

A csoportokban pontegyenlőség esetén az MLSZ Labdarúgás Versenyszabályzatának ide vonatkozó pontjai alapján dől el a továbbjutás.

Minden csoportból az első és a második helyen végzett gárda jut tovább az egyenes kieséses szakaszba.

Az MLSZ Versenybizottsága a csoport eredménynek alapján kieséses táblát készít, oly módon, hogy egy csoportból továbbjutott két csapat csak a döntőben kerülhet újra egymással szembe.

A csoportmérkőzések befejezése után a csoportok 1. és 2. helyezett csapatai egyenes kieséses rendszerben (oda-visszavágó) mérkőzéseken dől el a döntőbe jutás.

A döntő mérkőzés helyszínét az MLSZ Elnöksége jelöli ki.

Csoportbeosztás

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Egyenes kieséses szakasz

Negyeddöntők 

Az előre írt csapat kezdett otthon.

|}

Elődöntő 

Az előre írt csapat kezdett otthon.

|}

Döntő

Lásd még 
 Magyar labdarúgó-ligakupa
 2008–2009-es magyar labdarúgó-bajnokság (első osztály)
 Magyar labdarúgókupa

További információk
 Hivatalos honlap

Magyar labdarúgó-ligakupák
Magyarligakupa
Magyarligakupa